Хименез дел Теул има више значења:

 Општина Хименез дел Теул (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Хименез дел Теул (Хименез дел Теул, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику